Le tournoi de tennis de Hoylake est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute du 15 au .

Jackie Fayter-Hough remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jenny Dimond et Dianne Fromholtz.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hoylake
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Hoylake